Корбетт, Корбет — английская фамилия.

Известные носители 
 Корбетт, Бостон (урождённый Томас Патрик Корбетт; 1832—объявлен умершим 1894) — сержант армии США, известный как убийца Джона Уилкса Бута.
 Корбет, Брэди (, род. 1988) — американский актёр.
 Корбетт, Гревилл (, род. 1947) — английский лингвист.
 Корбетт, Джеймс Джон (1866—1933) — американский боксёр-профессионал.
 Корбетт, Джим (, 1875—1955) — британский охотник индийского происхождения, известный уничтожением многих хищников-людоедов.
 Корбетт, Джо (1875—1945) — американский бейсболист.
 Корбетт, Джон (, род. 1961) — американский актёр.
  (1854—1922) — английский военно-морской историк и теоретик.
 Корбетт, Лидия (род. 1934) — французская художница и натурщица.
 Корбет, Ричард (, 1582—1635) — английский поэт, оксфордский епископ.
 Корбетт, Том (род. 1949) — американский политик, представляющий Республиканскую партию, 46-й губернатор штата Пенсильвания.
 Корбетт III, Янг (, 1905—1993) — американский боксёр.
 Корбетт, Уильям (, 1680—1748) — английский скрипач, композитор.
 Корбетт, Уолтер (, 1880—1960) — английский футболист.
 Корбетт, Хантер (1835—1920) — американский миссионер.

Имя 
 Деннени, Корбетт — хоккеист

Вымышленные персонажи 
 Корбетт, Тиндейл — главный герой романа «Классно быть богом» Фишера Тибора.

Прочее 
 (2442) Корбетт — астероид главного пояса, принадлежащий к редкому спектральному классу J.

Примечания

См. также 
 Джим Корбетт (национальный парк)